В данном списке представлены чемпионы ONE Championship для каждой весовой категории.

Обладатели чемпионских титулов

Действующие чемпионы

Чемпионы в тяжёлом весе 
 Максимальный вес: 129.3 кг

Чемпионы в полутяжёлом весе 
 Максимальный вес: 102.1 кг
 Также известен как Первый тяжёлый вес

Чемпионы в среднем весе 
 Максимальный вес: 93 кг

Чемпионы в полусреднем весе 
 Максимальный вес: 84 кг

Примечания 

Смешанные боевые искусства